Чайка (до 1948 — Полвиселькя, Маттила, ) — посёлок в Первомайском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области.

Название 
Финское название деревни Полвиселькя означает Коленная (или Изогнутая) гряда. Деревня была расположена на холмистой гряде, что отразилось и в её названии

В 1948 году на общем собрании рабочих и служащих подсобного хозяйства деревню Маттила переименовали в Высокое. Однако спустя полгода решением Исполкома Леноблсовета деревне Маттила присвоили наименование Чайко. Обоснованием послужило то обстоятельство, что в этой деревне был похоронен гвардии старшина Иван Иванович Чайка, боец 188-го гвардии стрелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии, погибший 13 июня 1944 года при штурме укреплений у села Кивеннапа. 

Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 
Упоминается в 1559 году в шведских налоговых списках, как состоящая из 19 крестьянских дворов.

До 1939 года деревни Полвиселькя и Маттила входили в состав волости Кивеннапа Выборгской губернии Финляндской республики.
 
С 1 мая 1940 года по 30 сентября 1948 года — в составе Кивенаппского сельсовета Каннельярвского (Райволовского) района.

С 1 июля 1941 года по 31 мая 1944 года — финская оккупация. 

С 1 октября 1948 года — в составе Первомайского сельсовета Рощинского района.

С 1 января 1949 года деревни учитываются административными данными, как деревня Чайко.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

Согласно данным 1966 и 1973 годов посёлок Чайко входил в состав Первомайского сельсовета.

Согласно данным 1990 года в состав Первомайского сельсовета входил посёлок Чайка.

В 1997 году в посёлке Чайка Первомайской волости проживали 2 человека, в 2002 году — 8 человек (русские — 75 %).

В 2007 году в посёлке Чайка Первомайского СП проживали 7 человек, в 2010 году — 22 человека.

География 
Посёлок расположен в южной части района на автодороге  (Огоньки — Стрельцово — Толоконниково).

Расстояние до административного центра поселения — 2 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Рощино — 20 км.

Демография

Улицы 
Брусничная, Высокая, Лебединая, Полевая.

Садоводства 
Чайка.

Примечания 

Населённые пункты Выборгского района (Ленинградская область)